Carlos II Augusto Cristián del Palatinado-Zweibrücken (Düsseldorf, 29 de octubre de 1746 - Mannheim, 1 de abril de 1795) fue duque de Zweibrücken desde 1775 hasta su muerte en 1795. Era miembro de la Casa de Zweibrücken.

Primeros años
El príncipe Carlos nació en Düsseldorf, fue el mayor de los cinco hijos del conde Federico Miguel de Zweibrücken-Birkenfeld y de la condesa María Francisca de Sulzbach. Era hermano de Amalia, reina de Sajonia y de Maximiliano I de Baviera.

Heredó el ducado de Zweibrücken de su tío paterno, el duque Cristián IV, en 1775. Fue presunto heredero de su primo Carlos Teodoro, Elector de Baviera, quien no tenía hijos, a quien sin embargo no sucedió al morir precedidamente. Cedió a su hermano menor Maximiliano José el condado de Rappoltstein en 1776, que había heredado a la muerte de su padre en 1767.

Pretendiente rechazado

Carlos quería casarse con su prima tercera la archiduquesa María Amalia de Austria, una de las hijas de su tía tercera la emperatriz María Teresa. Carlos era bien conocido en la corte austríaca y María Amalia también estaba enamorada de él, sin embargo, María Teresa no lo consideraba de rango suficiente para casarse con una archiduquesa. Por otra parte, la emperatriz quería fortalecer la alianza de Austria con la Casa de Borbón al casar una hija con Fernando, duque de Parma, nieto del rey francés Luis XV. Esta hija sería María Amalia, debido a la muerte de otra hija, María Josefa.

El hermano mayor de María Amalia, el emperador José II, también favoreció el matrimonio de su hermana con el duque de Parma, quien era el hermano menor de su muy amada primera esposa, Isabel. Así que en 1769, María Amalia fue casada con Fernando contra su voluntad. De esta forma Carlos debió dejar definitivamente la corte, ofendido por la emperatriz. Esta decisión no sólo puso a Carlos contra la emperatriz, sino también a María Amalia contra su madre durante toda su vida.

Matrimonio
En 1774, se casó con la princesa María Amalia Ana de Sajonia, hermana del príncipe elector de Sajonia. Su hermana, Amalia de Zweibrücken-Birkenfeld se casó con su cuñado Federico Augusto I en 1775. Carlos y su esposa tuvieron un hijo, Carlos Augusto, que murió en la infancia. Al morir, su hermano Maximiliano lo sucedió a su muerte en 1795.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Karl Theodor von Heigel: Karl August, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Zweibrücken. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 15, Duncker & Humblot, Leipzig 1882, pp. 336-338.
 Rainer Marx: Der Karlsberg und Karl II. August in der Literatur. Saarpfalz – Blätter für Geschichte und Volkskunde, Sonderheft 2010, Homburg 2010
 Eberhard Weis: Karl II. August. En: Neue Deutsche Biographie (NDB). Vol. 11, Duncker & Humblot, Berlín 1977, ISBN 3-428-00192-3, pp. 258-260

Condes Palatinos de Zweibrücken
Nobles de Austria del siglo XVIII
Sepultados en la Iglesia de San Miguel (Múnich)
Nacidos en Düsseldorf